Дориан Пин (род. 6 января 2004 года в Париже) —  французская автогонщица. Она является действующей чемпионкой Ferrari Challenge Europe и сейчас выступает в WEC.

Карьера

Картинг 
Дориан Пин начала заниматься картингом в девять лет. Она стартовала в национальном чемпионате в 2016 году. Она осталась в чемпионате Франции по картингу ещё на три года, финишировав 10-ой и 5-ой, перед тем как выиграть женский зачёт в 2019 году.

Кубок Renault Clio 
В 2020 году Дориан Пин дебютировала в Кубке Renault Clio. Она выступила на первых трёх этапах чемпионата с лучшим результатом 9-ое место.

Кубок Ле-Ман 
Начав полный сезон в 2021 году, Дориан Пин перешла в класс GT3 в кубок Ле-Ман. Она завоевала пять подиумов и финишировала пятой в турнирной таблице.

Формула-3 
Дориан Пин приняла участие в тестах Формулы-3 во французском Маньи-Куре в ноябре 2021 года вместе с тремя другими гонщицами Майей Вег, Нереей Марти и Ириной Сидорковой.

Ferrari Challenge Europe

2021 
В 2021 году Дориан Пин дебютировала в Ferrari Challenge Europe в категории Pro, заняв шестое место в обеих гонках на трассе Поль Рикар.

2022 
В следующем году она осталась в команде Scuderia Niki Hasler — Iron Lynx на полный сезон Ferrari Challenge. Дориан Пин выиграла девять из 14 гонок, завоевала 10 поул-позиций и 11 самых быстрых кругов соответственно и завоевав титул за один оставшийся этап. Позже она заявила, что «действительно [выросла] за этот год», объяснив, что сезон научил ее, как лучше передавать обратную связь своей команде.

ELMS 
После третьего этапа Европейской серии Ле-Ман 2022 года Дориан Пин заменила Рахель Фрей в женском составе Iron Lynx на оставшуюся часть сезона. Несмотря на сход в Барселоне, команда смогла финишировать второй в следующей гонке на трассе Спа-Франкоршам, где Пин установил самый быстрый круг гонки в категории GTE. Финал сезона, проведенный на трассе Международный автодром Алгарве, принес Пин и ее товарищам по команде еще больший успех: за поул-позицией последовала первая победа команды в истории серии.

WEC 
В качестве приза за сезон 2022 года Дориан Пин была приглашена принять участие в тестах новичков WEC, которые состоялись в Бахрейне на следующий день после последней гонки сезона, где она управляла автомобилем Jota, завоевавшим титул LMP2.

Примечания 

Автогонщики Франции
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты FIA WEC